Pinotepa is de naam van twee plaatsen in het Mexicaanse Oaxaca:
 Pinotepa Nacional
 Pinotepa de Don Luis